Tommy Gunn (ur. 1967) – amerykański aktor, reżyser i producent pornograficzny
 Tommy Gunn – postać fikcyjna, bohater filmu Rocky V

Zobacz też 
 Tommy Gun (pistolet maszynowy Thompson)
 Tommy Gun